Florianensi – abitanti di Floriano (Brasile)
Florianensi – abitanti di Floriano Peixoto (Rio Grande do Sul)
Florianensi – abitanti di Marechal Floriano